Перету има више значења:

 Перету (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Перету (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Перету (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији